Аркот (також Карнатака) — держава, що постала на півдні Індостану із занепадом Великих Моголів.
 Аркот — місто в Індії, у штаті Тамілнаду.